Teulada (Marina Alta), una població del País Valencià situada a la comarca del Marina Alta, província d'Alacant.
 Teulada (Sardenya), un municipi italià, situat a la regió de Sardenya i a la província de Càller.
 Teulada (construcció), element constructiu que protegeix els edificis a la part superior . També se li pot dir teulada a la paret que la subjecta.